Риваре́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 150 км на юг от Орлеана, 31 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 561 человек (2007).

Достопримечательности 

 Приходская церковь Сен-Дени
 Замок Ла-Тур ()
 Замок Барренёв ()
 Замок Терье ()
 Замок Пленпинар ()
 Замок Вильнёв ()
 Замок Ромажер ()

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini